Mama Lover – album del gruppo Serebro del 2011
 Mama Lover – singolo del gruppo Serebro, parte dell'album omonimo